Akashi steht für:
 Akashi-gun, einen ehemaligen Landkreis der japanischen Präfektur Hyōgo, davor ein Bezirk der Provinz Harima
 Akashi, eine Stadt in der japanischen Präfektur Hyōgo
 Akashi (Han), ein Lehen in der japanischen Provinz Harima
 Akashi (Schiff, 1897), ein Geschützter Kreuzer der Kaiserlich Japanischen Marine
 Akashi (Schiff, 1938), ein Werkstattschiff der Kaiserlich Japanischen Marine
 (5881) Akashi, Asteroid des Hauptgürtels

Akashi ist der Familienname folgender Personen:
 Miyoko Akashi (* 1946), japanische Diplomatin
 Akashi Kaijin (1901–1939), japanischer Dichter
 Akashi Kakuichi († 1371), Mönch des japanischen Mittelalters
 Akashi Motojirō (1864–1919), General der Kaiserlich Japanischen Armee
 Akashi Shiganosuke (um 1500–um 1649), legendärer Sumōringer
 Akashi Taijiro (1894–1969), japanischer Generalmajor
 Yasushi Akashi (* 1931), japanischer Diplomat und UN-Funktionär